Iwabuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroto Iwabuchi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Isao Iwabuchi (1933–2003), japanischer Fußballspieler
 Kaori Iwabuchi (* 1993), japanische Skispringerin
 Ken Iwabuchi (* 1975), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Mana Iwabuchi (* 1993), japanische Fußballspielerin
 Reira Iwabuchi (* 2001), japanische Snowboarderin
 Ryōta Iwabuchi (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Iwabuchi Sanji (1895–1945), japanischer Vizeadmiral
 Satoshi Iwabuchi (* 1975), japanischer Tennisspieler